Vorhang steht für:
 Vorhang (Textilie), auch Portiere, Rideau oder Gardine genannt 
 Vorhang (Theater), zur Verhüllung der Bühne eines Theaters
 Vorhang (Roman), Agatha Christies letzter Hercule-Poirot-Roman
 Vorhang (2013), eine Verfilmung dieses Romans

Siehe auch:
 Eiserner Vorhang
 Eiserner Vorhang (Theater)
 Goldener Vorhang
 Curtain